Siorarsuit bezeichnet:
 Siorarsuit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Siorarsuit (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Siorarsuit (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland